Че́рников, Че́рніков () — російське прізвище. Жіноча форма — Черникова.

Відомі носії

Чоловіки 
 Валерій Вікторович Черніков — колишній радянський та український футболіст. Батько Володимира Чернікова.
 Черніков Владислав Денисович (? — 2022) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Володимир Валерійович Черніков — український реп-співак, футболіст. Син Валерія Чернікова.
 Володимир Михайлович Черников (1918—1992) — український живописець.
 Черніков Геннадій Юрійович (*1970) — український футболіст, воротар.
 Олександр Михайлович Черников (1984) — російський хокеїст.
 Черніков Олександр Юрійович (1984—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Черніков Павло Олександрович (1990—2022) — старший лейтенант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Сергій Миколайович Черніков (1912—1987) — математик.

Примітки